Фёдоровка () — село, входит в Полесский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 152 человека. Почтовый индекс — 07024. Телефонный код — 4592. Занимает площадь 4 км². Код КОАТУУ — 3223588005.

Местный совет 
07024, Київська обл., Поліський р-н, с. Радинка, вул. Піонерська, 21

Ссылки 
 Фёдоровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Полесского района (Киевская область)